Gerhard Mans ist der Name von:

* Gerhard Mans (Radsportler) (* 1987), namibischer Radrennfahrer
 Gerhard Mans (Rugbyspieler) (1962–2022), namibischer Rugby-Union-Spieler